Brengelmann ist der Name von: 

 Dirk Brengelmann (* 1956), deutscher Diplomat
 Johannes C. Brengelmann (1920–1999), deutscher Psychiater